Een Antonius Abtkerk of Sint-Antonius Abtkerk is een kerkgebouw gewijd aan Antonius van Egypte.

Andorra 
 Sint-Antoniuskerk (Sispony)

België 
 Sint-Antonius Kluizenaarkerk (Aubel)
 Sint-Antonius Abtkerk (Blankenberge)
 Sint-Antonius Abtkerk (Heist)
 Sint-Antoniuskerk (Ingooigem)
 Sint-Antonius Kluizenaarkerk (José)
 Sint-Antonius Abtkerk (Meulestede)
 Sint-Antonius Abtkerk (Moerbeke)
 Sint-Antonius Kluizenaarkerk (Mürringen)
 Sint-Antonius Abtkerk (Opvelp)
 Sint-Antonius Abtkerk (Oud-Turnhout)
 Sint-Antonius Kluizenaarkerk (Pottes)
 Sint-Antonius Abtkerk (Queue-du-Bois)
 Sint-Antoniuskerk (Sint-Antonius), gewijd aan Sint-Antonius Abt
 Sint-Antonius Kluizenaarkerk (Thimister)
 Sint-Antonius Abtkerk (Wolfsdonk)
 Sint-Antonius Abtkerk (Rollegem)

Duitsland 
 Sint-Antonius Abtkerk (Bleckhausen)
Sint-Antoniuskerk (Gronau)

Nederland 
 Sint-Antonius Abtkerk (Acht)
 Antonius Abtkerk (Bergen op Zoom)
 Antonius Abtkerk (Bokhoven)
 Antonius Abtkerk (Chaam)
 Sint-Antonius Abtkerk (De Mortel)
 Antonius Abtkerk (Den Haag)
 Sint-Antonius Abtkerk (Ell)
 Antonius Abtkerk (Lomm)
 Sint-Antonius Abtkerk (Loo)
 Sint-Antonius Abtkerk (Meulestede)
 Sint-Antonius Abtkerk (Mook)
 Antonius Abtkerk (Nederasselt)
 Antonius Abtkerk (Nijmegen)
 Sint-Antonius Abtkerk (Opvelp)
 Antonius Abtkerk (Overasselt)
 Antonius Abtkerk (Reek)
 Antonius Abtkerk (Riel)
 Sint-Antonius-Abtkerk (Rotterdam)
 Antonius Abtkerk (Schaijk)
 Kerk van Antonius Abt (Sint Anthonis)
 Sint-Antonius Abtkerk (Terheijden)
 Sint-Antonius Abtkerk (Ven-Zelderheide)
 Antonius Abtkerk (Volkel)
 Antonius Abtkerk (Wijchen)

Zie ook 
 Sint-Antoniuskapel (Deurne)
 Sint-Antoniuskerk

Kerkgebouw naar patroonheilige